Orgel von St. Pankratius steht für:

 Orgel von St. Pankratius (Ochsenwerder) in Hamburg-Ochsenwerder
 Orgel von St. Pankratius (Neuenfelde) in Hamburg-Neuenfelde